Првенство Азербејџана у шаху () је шаховски турнир који се одржава од 1995 . Од стицања независности Азербејџана 1992. године одржава се по правилу сваке године, али са честим изузецима, уз честе промене система такмичења и квалитета турнира. Организује га Азербејџанска шаховска федерација.

Победници

Референце

Спољашње везе 
Званични веб-сајт (азерски) (руски) (енглески)

Шах у Азербејџану
Шаховски турнири